Бессо́нова —женская форма русской фамилии , и топоним.

 Известные носители 
 Бессонова, Анна Владимировна (род. 1984) — украинская художественная гимнастка.
 Бессонова, Вера Ивановна (1907—1995) — советская баскетболистка.
 Бессонова, Виктория Анатольевна (род. 1963) — советская художественная гимнастка.
 Бессонова, Марина Александровна (1945—2001) — российский историк искусства, критик, музейный деятель.
 Бессонова, Ольга Эрнестовна (род. 1958) — российский социолог и экономист.
 Бессонова, Ульяна Александровна (род. 1990) — российская самбистка.

Топоним 
 Бессонова — деревня в Свердловской области России.